La stazione di Aversa Centro è una stazione della linea metropolitana regionale Napoli-Giugliano-Aversa (detta anche linea Arcobaleno) gestita dall'Ente Autonomo Volturno, della quale è il capolinea provvisorio.

La fermata, inaugurata il 24 aprile 2009, è posta poco distante dalla stazione di Aversa RFI. Il colore che la contraddistingue è il giallo.

In futuro la linea verrà prolungata fino a Santa Maria Capua Vetere.

Servizi 
La stazione dispone di:
 Biglietteria
 Servizi igienici

Interscambi 
 Fermata autobus

Voci correlate 
 Aversa
 Linea Napoli-Giugliano-Aversa

Altri progetti 

Aversa Centro